Леляков — русская фамилия.

Известные носители:

 Леляков, Алексей Григорьевич (1930—1996) — архитектор.